Habdank ist der Familienname folgender Personen:
 Rabe Habdank (* 1965), deutscher Kunstmaler
 Vitus von Habdank († 1325), Bischof von Breslau
 Walter Habdank (1930–2001), deutscher Maler und Grafiker
 Wowo Habdank (* 1972), deutscher Schauspieler und Sprecher

Siehe auch:
 Habedank